San Pio V a Villa Carpegna – diaconia
 Chiesa di San Pio V – chiesa di Roma nei pressi di Villa Carpegna